Weiss Ferenc
 Weiss Ferenc (1717–1785) jezsuita matematikus és csillagász
Weisz Ferenc
 Weisz Ferenc (1885–1943) válogatott labdarúgó
 Weisz Ferenc (1893–1944) magyar zeneszerző
 Weisz Ferenc (1910–1982) protonotárius kanonok, címzetes prépost plébános